Лату́р-ан-Вуа́вр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 27 км на захід від Меца, 60 км на північний схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Латур-ан-Вуавр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Латур-ан-Вуавр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мез